Това е списък с произведенията на германската писателка Ева Фьолер (Eva Völler) в жанра криминален роман, фентъзи, трилър, исторически роман, комедия, пътеводител, любовен роман и младежка литература. Известна е още с псевдонимите Шарлоте Томас (Charlotte Thomas), Франческа Сантини (Francesca Santini), Анне Зийверс (Anne Sievers), Паула Ренци (Paula Renzi), Зибиле Келер (Sibylle Keller), Елена Сантяго (Elena Santiago), Лине Брунс (Line Bruns) и Ина Ханзен (Ina Hansen).

Посочено е първото издание.

Като Ева Фьолер

Сага „Рурпот“ (Ruhrpott-Saga) 
 Ein Traum vom Glück (2020)
 Ein Gefühl für Höffnung (2020)
 Eine Sehsucht nach Morgen (2021)

Романи 
 Wenn der Postmann nicht mehr klingelt (1994)
 Neulich im Bett (1999)
 Kein Schwein ruft mich an (2000)
 Ihr schnappt uns nie! (2000)
 Beiss mich (2001)
 Das Chaosweib (2001)
 Hauptsache untreu (2001)
 Scharfe Schüsse (2002), публикуван като Miss Paparazza (2014)
 Ich schnapp mir einen Mann (2002)
 Vollweib sucht Halbtagsmann (2002)
 Kurz und herzlos (2003)
 Wenn Frauen Männer buchen (2003)
 Flanieren geht über Studieren (2004)
 Hände weg, oder wir heiraten (2005)
 Der Montagsmann (2006)
 Leg dich nicht mit Mutti an (2011)
 Ich bin alt und brauche das Geld (2013)
 Die geklaute Braut (2014), ново издание на Schade, dass du ein Monster bist (2000)
 Nie wieder Jungfrau (2015) 
 Tulpengold (2018)

Разкази 
 Mitleid mit dem besten Stück (2006)
 An die Leine gelegt (2012)
 Wetterhexen küsst man nicht (2014)
 Wochenende mit Paulchen (2014)
 Haustausch und andere Urlaubsprobleme (2016), публикуван като Haustausch mit Hindernissen в антологията „Gigolo im Handgepäck“ (1998)

Младежка литература

Серия „Пътуване във времето“ (Zeitenzauber) 
 Die magische Gondel (2011)„Гондолата на времето“, изд. „Ибис“ (2015), ISBN 978-619-157-123-9
 Die goldene Brücke (2013)„Златният мост“, изд. „Ибис“ (2016), ISBN 978-619-157-159-8
 Das verborgene Tor (2014)„Тайният портал“, изд. „Ибис“ (2017), ISBN 978-619-157-201-4

Серия „Целувка и престъпление (Kiss & Crime) 
 Zeugenkussprogramm (2015)
 Küss mich bei Tiffany (2016)
 Zeugenkussprogramm Bonusstory

Серия „Училище на времето“ (Time School) 
 Der Anfang (2017)
 Fatimas Flucht (2017)
 Auf ewig dein (2017)
 Auf ewig mein (2018)
 Auf ewig uns (2018)

Самостоятелни творби 
 Schluss mit der Jungsdiät (2008)
 Wenn Mädchen die Sonne sind, sind Jungs das Eis (2009)
 Sommerküsse schmecken besser (2011)
 Ein Kuss allein macht noch keinen Sommer (2014)
 Druch die Nacht und alle Zeiten (2021)

Като Шарлоте Томас 
 Die Lagune des Löwen (2008)
 Die Madonna von Murano (2008)
 Die Liebenden von San Marco (2009)
 Der König der Komödianten (2011)
 Das Mädchen aus Mantua (2011), включен и в антология Huren, Henker, Handelsleure (2016) със Забине Мартин и Забине Вайс
 Das Erbe der Braumeisterin (2012)
 Das ferne Land (2014)
 Die Reise nach Ferrara (2014)
 Venezianische Sinfonie (2016)

Като Франческа Сантини 
Поредица „Тоскана“ (серия от самостоятелни романи):

 Die florentinische Braut (2001)
 Der Himmel über Siena (2003)
 Zypressenmond (2004)
 Die Gärten der Marchesa (2004)
 Die Löwin von Arezzo (2005)
 Pinien im Wind (2008)
 Santini Omnibus (2007) – сборник

Като Анне Зийверс 
 Auf der Fährte des Bösen (1995)
 König, Dame, Läufer (1995), издаден без псевдоним като Auf der Fährte des Bösen (2015)
 Mondfels (2004) издаден преработен без псевдоним като Küsse unterm Hexenmond (2015)
 Geschwisterliebe (1997)
 Verwandte und andere Todfeinde (1997)
 Bankgeheimnisse (2004)

Като Паула Ренци 
 Kein Schwein ruft mich an (2000), издаден без псевдоним през 2014 г.
 Zu jeder Schandtat bereit (2006), издаден без псевдоним през 2014 г.

Като Зибиле Келер 
 Last Minute Lanzarote (2000), издаден преработен като Last Minute – Küsse inklusive (2014)
 Kreta, Küsse, kleine Fische (2001), издаден без псевдоним като Küss mich noch mal auf Kreta (2015)
 Ibiza – Liebe inbegriffen (2001), издаден преработен без псевдоним като Ein Mann zum Anfassen (2015)
 Pizza, Mare und Amore (2002)
 Miami heiß (2002)
 Karibik, Küsse, Caipirinhas (2003), издаден без псевдоним като Karibik-Küsse schmecken heißer (2016)

Като Елена Сантяго 
 Inseln im Wind (2012)
 Wind der Gezeiten (2013)
 Das Sturmhaus (2015)
 Suenos De Mariposa Negra / Dreams of the Black Butterfly (2003)

Като Ина Ханзен 
 Franzi (1994), издаден без псевдоним като Flanieren geht über Studieren (2004) и Aller Anfang ist blond (2016)

Като Лине Брунс 
 Nie wieder Jungfrau (2000), издаден без псевдоним през 2015 г.

Източници 

  Библиография на уеб страницата на Ева Фьолер
  Библиография на уеб страницата на Шарлоте Томас
  Библиография в Goodreads
  Книги на Ева Фьолер в каталога на Deutschen Nationalbibliothek
 Страница на Ева Фьолер в Amazon.de

Външни препратки 
 Официална уеб страница на Ева Фьолер

Фьолер, Ева